Nangerang (Jampang Tengah), een plaats in Indonesië
Nangerang (Binong), een plaats in Indonesië
Nangerang (Cirinten)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing